Ванк — название двух населённых пунктов в Кельбаджарском районе:

Ванк (село у горы Буздух)
Ванк (село у горы Тавлабаш)